Panopeus (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
Panopeus (stad), een antieke stad in Griekenland
Panopeus (geslacht), een geslacht van krabben